640 Брамбілла (640 Brambilla) — астероїд головного поясу.

 Массімо Брамбілла (італ. Massimo Brambilla, нар. 4 березня 1973, Вімеркате) — італійський футболіст.
 Лукас Брамбілла, Лукас Піветта Брамбілла (порт.-браз. Lukas Pivetta Brambilla; нар. 4 січня 1995, Кашіас-ду-Сул, Бразилія) — бразильський футболіст.
 Брамбілла Паоло (1787—1838) — композитор
 Джузеппіна Брамбілла (1819—1903) — оперна співачка, дружина співака Коррадо Міральї
 Марієтта Брамбілла (1807—1875) — оперна співачка (контральто).
 Тереза Брамбілла (1813—1895) — оперна співачка (сопрано).